Esistono più comuni francesi con questo nome

Champagnac – Cantal
Champagnac – Charente Marittima